Frederick Maddison – angielski polityk
 Robbie Maddison – australijski kaskader